Моран (, ) — ірландське (похідне від ), французьке та іспанське прізвище. Відомі носії:

 Анаїс Моран (; 1993) — швейцарська фігуристка, відома виступами у парному спортивному фігурному катанні
 Ділан Моран (; 1971) — ірландський естрадний комік, письменник і актор
 Джейн Моран (; 1985) — австралійська ватерполістка, олімпійська медалістка (2012)
 ‎Джеррі Моран (; 1954) — американський політик з Республіканської партії
 Ерік Моран (; 1991) — іспанський футболіст, півзахисник
 Їлдиз Моран (; 1932—1995) — турецька фотографка і перекладачка
 Кевін Моран (; 1956) — ірландський футболіст, захисник
 Кейтлін Моран (; 1975) — англійська журналістка
 Мерседес Моран (; ) — аргентинська акторка театру і кіно
 Мішель Моран (; 1965) — французький ресторатор і майстер іспанської кухні
 Полін Моран (; 1947) — британська акторка театру і кіно
 Поллі Моран (; 1883—1952) — американська комедійна акторка
 Рубен Моран (; 1930—1978) — уругвайський футболіст, що грав на позиції лівого флангового нападника
 Шарль Моран (; 1771—1835) — французький генерал часів Першої імперії, військовий письменник